Csehország
Nezamyslice, település a Klatovyi járásban
Nezamyslice, település a Prostějovi járásban